Kun Magda (1912–1945) magyar színésznő, Gyergyai István (Steven Geray) színművész első felesége. 
Kun Magda (1932–1998) magyar színésznő, rendezőasszisztens, az 1958-ban bemutatott Nehéz kesztyűk c. film női főszereplője, Sztankay István második felesége és gyermekeinek anyja.